Замлиння — назва окремих населених пунктів та їх частин у країнах Європи.

 Замлиння — село в Україні, Волинська область, Ковельський район, Вишнівська сільська громада.
 Замлиння — село в Білорусі, Мінська область, Смолевицький район, Жодинська сільська рада.
 Замлиння — частина села Неледєв у Польщі, Люблінське воєводство, Грубешівський повіт, гміна Тшещани.
 Замлиння — частина села Криниці у Польщі, Люблінське воєводство, Томашівський повіт, гміна Криниці.

Див. також 
 Замлине